Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hampshire (), directement inspiré du Hampshire anglais :
 le comté de Hampshire, situé dans le Commonwealth du Massachusetts ;
 le comté de Hampshire, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.